Переполнение:

 Целочисленное переполнение
 Арифметическое переполнение
 Переполнение буфера
 Переполнение стека
 Переполнение памяти